Меда́ль Ві́лларда Ґі́ббза () — наукова нагорода, яка щорічно присуджується вченим для «публічного визнання видатних хіміків, які, впродовж років старань і відданості, принесли світові розробки, що дозволять кожному жити більш комфортно і краще розуміти цей світ».

Нагороду було започатковано у 1910 році Вільямом Конверсом, очільником Чиказького відділення Американського хімічного товариства, і названо на честь видатного хіміка Джозаї Вілларда Ґіббза (1839—1903). Медаль виробляється з 18-каратного золота, на її аверсі зображено погруддя Ґіббза, а на звороті карбується ім'я отримувача нагороди.

Нагороджені медаллю Ґіббза

Примітки

Посилання 
 Willard Gibbs Award — Chicago Section American Chemical Society  

Нагороди Американського хімічного товариства
Нагороди, засновані 1910